Юнкер (від сер.-н.-нім. Juncherre — «молодий пан») — багатозначний термін.

 Юнкер (Росія) — вихованець російського військового училища.
 Юнкер — німецький поміщик в широкому сенсі, прусський у вузькому; також загальніше — представник стану землевласників.
 Юнкер СС — кандидат на присвоєння первинного офіцерського звання СС у період існування нацистського Третього Райху.

Персоналії 
 Юнкер Олександр Логинович (1795—1860) — генерал-лейтенант, учасник Вітчизняної війни 1812.
 Юнкер Василь Васильович (1840—1892) — російський мандрівник.
 Ґотліб-Фрідріх-Вільгельм Юнкер (1705—1746) — член С.-Петербурзької Академії Наук.
 Жан-Клод Юнкер ( 1954) — прем'єр-міністр (з 1995) і міністр фінансів (з 1989) Люксембургу, Президент Єврокомісії.
 Іоанн Юнкер (1679—1759) — лікар та хімік, професор університету в Галле.
 Іоанн Християн Вільгельм Юнкер (1761—1800) — лікар, професор медицини в Галле.
 Карл Юнкер (1867-†) — австрійський бібліограф, автор ряду історичних праць.
 Мадс Юнкер ( 1981) — данський футболіст.
 Юнкер Стів ( 1972) — канадський хокеїст.
 Християн Юнкер (1668—1714) — німецький філолог та історик, історіограф Саксонського дому.
 Герман Юнкер — німецький й австрійський єгиптолог.

Див. також 
 Юнкери (телесеріал) — за однойменною повістю Олександра Купріна (2006)
 Юнкерс (значення)

Примітки